Für die olympischen Hockeyturniere 2024 können sich bei sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen 12 Mannschaften qualifizieren. Jede Mannschaft darf maximal 16 Spieler stellen.

Übersicht

Herren

Übersicht

Asienspiele 2022 
Der asiatische Vertreter wird im Rahmen der Asienspiele 2022 in Hangzhou, China ermittelt. Der Sieger des Turnieres ist in Paris startberechtigt.

Panamerikanische Spiele 2023 
Bei den Panamerikanischen Spielen 2023 in Chile wird ein Quotenplatz an den Sieger dieses Turniers vergeben.

Afrikanisches Qualifikationsturnier 
Der dem afrikanischen Verband zustehende Quotenplatz wird in einem Qualifikationsturnier ausgespielt.

Europameisterschaft 2023 

An der Europameisterschaft 2023 in Mönchengladbach spielten 8 Nationen um einen Quotenplatz, der dem Sieger des Turniers zusteht.

Ozeanien 
Im Ozeanien Cup soll der Vertreter des Kontinents ermittelt werden. Das Turnier soll im August 2023 stattfinden.

Playoff-Spiele 
Zusätzlich zu den kontinentalen Qualifikationswettbewerben werden insgesamt sechs weitere Quotenplätze in Playoff-Spielen im Januar und Februar 2024 vergeben.

Damen

Übersicht

Asienspiele 2022 
Der asiatische Vertreter wird im Rahmen der Asienspiele 2022 in Hangzhou, China ermittelt. Der Sieger des Turnieres ist in Paris startberechtigt.

Panamerikanische Spiele 2023 
Bei den Panamerikanischen Spielen 2023 in Chile wird ein Quotenplatz an den Sieger dieses Turniers vergeben.

Afrikanisches Qualifikationsturnier 
Der dem afrikanischen Verband zustehende Quotenplatz wird in einem Qualifikationsturnier ausgespielt.

Europameisterschaft 2023 

An der Europameisterschaft 2023 in Mönchengladbach spielten 8 Nationen um einen Quotenplatz, der dem Sieger des Turniers zusteht.

Ozeanien 
Im Ozeanien Cup soll der Vertreter des Kontinents ermittelt werden. Das Turnier soll im August 2023 stattfinden.

Playoff-Spiele 
Zusätzlich zu den kontinentalen Qualifikationswettbewerben werden insgesamt sechs weitere Quotenplätze in Playoff-Spielen im Januar und Februar 2024 vergeben.

Weblinks 
 Qualifikationssystem der FIH (englisch)

Qualifikation
Hockey